Guacolda peut désigner :

 Guacolda, le nom de l'épouse du chef mapuche Lautaro. Selon la légende, elle a accompagné son mari au combat, combattant côte à côte avec lui. Elle fait désormais partie des éléments constitutifs de l’identité nationale chilienne et mapuche ;
 (1993) Guacolda, un astéroïde découvert en 1968 ;
 le Guacolda, un sous-marin de la marine chilienne, en service de 1917 à 1949 ;
 le Guacolda (PTF-80), un torpilleur de la marine chilienne ;
 la centrale électrique thermique de Guacolda, un complexe électrique situé à Huasco, région d'Atacama, au Chili.